Termenul „Treblinka” se poate referi la:

Treblinka (sat) în Polonia
Lagărul de exterminare Treblinka
O trupă muzicală din Suedia
Numele unei sculpturi din Berlin a lui Wadim Abramovici Sidur 
Răzvrătirea deținuților din Treblinka (2 august 1943)